Dryolestes es un género de mamíferos extintos de la familia Dryolestidae que vivió en el Jurásico de la Formación Morrison. Presente en las zonas estratigráficas 2, 5 y 6. Se han encontrado sus fósiles en los Estados Unidos.

Filogenia

Referencias 

 Foster, J. (2007). Jurassic West: The Dinosaurs of the Morrison Formation and Their World. Indiana University Press. 389pp.

Fósiles del Jurásico
Mamíferos extintos de América del Norte